Salon či salón (oba způsoby psaní jsou přípustné), z francouzského salon [salɔ̃] podle italského salone, „velký sál“), může být:
 salon (místnost), reprezentační místnost domu či bytu
 Matematicko-fyzikální salon, součást Státních uměleckých sbírek Drážďany
 Salon indien du Grand Café (Indický salón v Grand Café) v Paříži, první kinosál v dějinách
 saloon, bar v anglosaských zemích, zejména na americkém Divokém západě
 salon krásy či kosmetický salon, místo, kde se poskytují kosmetické, kadeřnické a další podobné služby 
 salon (společnost), debatní či hudební společnost, která se pravidelně schází v salóně
 umělecký salon, veřejná prezentace umění, zejména
 Pařížský salon, významná pravidelně konaná umělecká výstava 17. až 19. století, podle níž se jmenují další umělecké salony
 Salon francouzských umělců, na Pařížský salon navazující pravidelná výstava 
 Salon nezávislých, konkurenční pařížská výstava
 Podzimní salón, podzimní pařížská výstava
 Salon de la photo de Paris, pařížská výstava fotografií
 salón – slangově prostor po cestující ve vozech metra

Jiné výstavy, soutěže a podniky:
 Mezinárodní zemědělský salon (Salon international de l'agriculture), veletrh v Paříži 
 Podzimní filatelistický salon (Salon philatélique d'automne), filatelistický veletrh v Paříži
 Salon Frédéric Chopin (Salon Frédérica Chopina), muzeum v Paříži 
 Kursalón, kulturně-historická stavební památka ve slovenském městě Sklené Teplice 
 Salon vín, národní soutěž vín ČR
 Topičův salon, galerie a bývalé nakladatelství v Praze
 Salon du chocolat či Chocoland, veletrh věnovaný čokoládě 

Umělecké skupiny:
 Salon des Cent (česky Salon stovky), umělci seskupení kolem francouzské revue La Plume
 Salón Cimrman, česká parodická umělecká skupina

Místa (ne nutně provázaná s významem „reprezentační místnost“):
 Kanton Salon-de-Provence, francouzský kanton
 Salon (Aube), obec ve francouzském départementu Aube
 Salon (Dordogne), obec ve francouzském départementu Dordogne
 Salon-de-Provence, obec ve francouzském départementu Bouches-du-Rhône
 Salon-la-Tour, obec ve francouzském départementu Corrèze
 Salon (řeka), řeka ve Francii 
 Salon (Indie), obec v Indii

Odkazy

Reference

Externí odkazy